

Persone
Giovan Battista Pastine (1874-1916) – dirigibilista italiano
Luca Pastine (1971) – ex calciatore italiano

Altro
Villa di Pastine – villa di Barberino Val d'Elsa, città metropolitana di Firenze